Oteana är ett släkte av insekter. Oteana ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kilstritar
Oteana